Häbberssjön (Häbbersjön) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Häbbersjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (83,5 ha)
Häbberssjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (26,8 ha)
Häbberssjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun,  (1,07 km²)
Häbberssjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (12,8 ha)
Häbbersjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (14,7 ha)

Se även
 Häbberstjärn
 Häbbersflyarna
 Häbbersvattnet
 Häbbersträsket
 Häbbers-Strandtjärnen, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn